

Sigle 

Le sigle SC peut signifier :
 Sacrosanctum Concilium, Constitution conciliaire sur la liturgie du concile Vatican II
 Sous-cutanée, en médecine ;
 Snapchat, réseau social ;
 Société civile, un type de société en droit français ;
 SoundCloud, une plateforme de distribution audio en ligne ;
 Statistique Canada, une agence gouvernementale canadienne ;
 Supreme Commander, un jeu de stratégie en temps réel ;
 StarCraft, un jeu de stratégie en temps réel ;
Star Citizen, un Jeu de simulation spatial ;
 Lexus SC  une automobile vendue de 1990 à 2009 ;
 Bitter SC, une automobile ;
  SC, un type de connecteur fibre optique ;
 SideChain, une technique de compression audio ;
 SensCritique, une plate-forme communautaire de partage culturel ;
 Sporting Club ;
 Steve's class, une  classe de complexité en informatique théorique ;
 Sc, un tableur en ligne de commande pour Unix (et Linux).
 Service Control (sc.exe), une commande pour gérer les services Windows.

Code 
Le code SC peut faire référence à :
 Chili, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Saint-Christophe-et-Niévès, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Seychelles, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 .sc, selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet ;
 Caroline du Sud (South Carolina), un État des États-Unis (symbole postal) ;
 Santa Catarina, un État du Brésil ;
 la langue sarde selon la norme ISO 639.1 des codes de langues ;
 par sénatus-consulte, un sigle apparaissant sur les monnaies romaines.
 Sc, un type d'éléments des appareils de conodontes ozarkodinides

Symbole 
Sc est le symbole de :
 Scandium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques ;
 dans la séquence de Hubble, une galaxie spirale dont les bras sont étendus et lâches.

Abréviation 
sc est l'abréviation de :
 scute, un gène de la drosophile ;
 nervure subcostale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

s/c est l'abréviation de :
 sous couvert de, suivi du nom d'une personne, indique la personne qui transmettra le courrier. Abréviation utilisée dans l'administration quand un subordonné veut transmettre un document à un de ses responsables ou supérieur hiérarchique autre que celui qui le gère habituellement.

Code